

Persone
 Amber Hearn (1984) – calciatrice neozelandese
 Ann Hearn (1953) – attrice statunitense
 Chick Hearn (1916-2002) – telecronista sportivo statunitense
 Edward Hearn (1888-1963) – attore statunitense
 George Hearn (attore) (1934) – attore e baritono statunitense
 George A. Hearn (1835-1913) – collezionista d'arte e commerciante statunitense
 James Hearn (1976) – cantautore britannico
 Jeff Hearn (1947) – sociologo britannico
 Lacey Hearn (1881-1969) – mezzofondista statunitense
 Lafcadio Hearn (1850-1904) – giornalista e scrittore irlandese naturalizzato giapponese
 Mike O'Hearn (1969) – culturista, attore, modello e artista marziale statunitense
 Milton Hearn (1943) – chimico australiano
 Reggie Hearn (1991) – cestista statunitense

Altro
 Museo memoriale Lafcadio Hearn – museo della città di Matsue, Giappone